«Хор» () — телесериал с элементами мюзикла, драмы и комедии, транслируемый телеканалом Fox в Соединённых Штатах Америки и Канаде. В центре сюжета — школьный хор «Новые горизонты» (), созданный в вымышленной средней школе Уильяма МакКинли в Лайме, штат Огайо. Сюжетные линии сериала затрагивают взаимоотношения между хористами, в числе которых восемь главных героев, руководителем хора и по совместительству преподавателем испанского языка, а также властным тренером школьной команды поддержки, которая пытается закрыть хор.

Персонажи сериала исполняют кавер-версии различных песен. По словам Райана Мёрфи, который ответственен за выбор песен и является одним из создателей сериала, он старается соблюсти баланс между хитами из чартов и оригинальными композициями, сочиненными специально для шоу. Вплоть до середины второго сезона в сериале появлялись исключительно кавер-версии, однако музыкальный продюсер сериала Адам Андерс начал добавлять в шоу оригинальную музыку, включая две оригинальных песни «Loser Like Me» и «Get It Right» в эпизоде «Original Song» от 15 марта 2011 года. Хореографом «Хора» является Зак Вудли, и в каждом эпизоде сериала присутствует от четырёх до восьми танцевальных номеров. Как только Мёрфи выбирает песню, правовые вопросы с издателями уясняются администраторами, и музыкальный продюсер Адам Андерс аранжирует её для актёрского состава сериала. Проводится предварительная запись, во время которой Вудли разрабатывает сопровождающие танцевальные партии, и которые потом разучиваются актёрами и снимаются.

В первых тринадцати эпизодах количество исполненных песен не превышало пяти, однако позже было увеличено в среднем до восьми в последующих девяти эпизодах первого сезона. Во втором сезоне исполнялось в среднем шесть песен за серию, а в интервью в июне 2011 Мёрфи рассказал, что в третьем сезоне количество песен сократится до четырёх, а внимание будет уделено драматической части.

Песни

См. также 
 Список песен первого сезона телесериала «Хор»
 Список песен второго сезона телесериала «Хор»
 Список песен четвертого сезона телесериала «Хор»
 Список песен пятого сезона телесериала «Хор»
 Список песен шестого сезона телесериала «Хор»
 Дискография телесериала «Хор»

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Синглы: 
 Все релизы: 

Музыка в телесериале «Хор»
Х